Le championnat d'Algérie de football 1988-1989 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Tizi Ouzou remporte son neuvième titre de champion d'Algérie.

Un total de 491 buts est inscrit lors de cette saison, soit une moyenne de 2,04 buts par match.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 

AO = Association d'Oran; JT = Jeunesse de Tiaret; USBA = Union Sportive de Bel-Abbès; RR = Rapid Relizane; UA = Union D'Alger; MO = Mouloudia d'Oran; JBM = Jeunesse de Bordj Menaïl; UH = Union El Harrach; 
RSK = Raed Solb Kouba; JSTO= Jeunesse Sportive de Tizi-Ouzou; MOC=Mouloudia Ouloum Constantine; MA= Mouloudia d'Alger; UAB = Union d'Aïn Beïda; EC = Entente Collo; UAn = Université d'Annaba;
EAM = Espérance Aïn M'lila

Résultats 

(1) Joué à 15h00, au stade de la fraternité de Tiaret.
(2) Joué à 15h00, au stade d'El-Intissar de Relizane - arbitres : Keddouri Zoubir, assisté par MM. Temani et Amrouche
(3) Joué à 19h00, au stade Bouakeul d'Oran.
(4) Joué à 19h00, à mohammadia, stade 1er novembre 1954.
(5) Joué à 19h00, au stade du 1er novembre 1954 de Tizi-Ouzou.
(6) Joué à 19h00, au stade du 5 juillet 1962 d'Alger - arbitre : Koussa 
(7) Joué à 15h00, au stade Ben Djemaa Amar à Collo, arbitre : Sendid, assisté par MM: Khelakhi et Nadhar Echeikh.
(8) Joué à 15h00, au stade des fréres Demmane Debbih d'Ain M'lila.

(*) match retard joué le vendredi 16 décembre 1988 au stade du 20 aout 1955, Alger 

(1) match arrêté à la 55' à la suite des intempéries. Rejoué le 19 janvier 1989.
(2) match joué au stade Habib Bouakeul d'Oran. Arbitre : Koussa, assisté de MM. Belbordj et Laamara (ligue de Constantine).
(3) match retard joué le ?
(4) match joué au stade de la fraternité de Tiaret. Arbitre : Hafirrassou, assisté de MM. Bahloul et Chouiyeb.
(5) match joué au stade d'el-intissar de relizane, arbitre : Dehamchi, assisté de MM. Belatrèche et Benredadji.
(6) match joué au stade du 1er novembre 54 de mohammadia, arbitre : kouradji.
(7) match joué au stade municipal , salah takadjrad de bordj ménaiel, arbitre : Kouras, assisté de MM. Khabeche et Merzougui. 

(*) Match joué le vendredi 27 janvier 1989.

 
NB : Le Mouloudia d'Alger est champion de la phase aller du championnat national 1988-1989 avec 20 points pour 15 matches joués (9 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 16 buts pour et 9 contre).

 M.Alger-Relizane joué à Blida

 El Harracha-M.Alger joué le 5 mars 1989.

Meilleurs buteurs 
Le classement final des buteurs de la saison 1988-1989

5 buts : Benmimoun (US Bel-Abbès), Meghichi (Mouloudia d'Alger), Chiheb (Université d'Annaba), Si Barkat (EC), Kabrane (UAl), Boukar (AO), Ait El Hocine (JBM), Medane (JSTO)
4 buts : Laadjad (JS Tizi Ouzou), Ali Boudhar (JBM), Maidi (Jeunesse de Tiaret), Benkhalidi (Union d'Alger), Assad (RS Kouba), Boulabaiez (Entente de Collo), Zouali (Université d'Annaba), Djahmoune (Mouloudia d'Alger), Bouhdjar (US Bel-Abbès), Mecheri et Sebbah (Mouloudia d'Oran), Zeghbib (MO Constantine)
Meilleur joueurs du championnat (concours MJS et El-Hadef) mardi 5 avril 1989 à l'hôtel el-Aourassi à Alger : 
1- Hadj Adlane (Union d'Alger)
2- Nacer Adjissa (Entente de Sétif)
3- Yacine Bentalaa (NAHD ?)
4- Nacer Bouiche (Jeunesse de Tizi-Ouzou) .

Notes et références

Liens externes 
  
 cahier spécial du championnat et coupe d'algerie de football saison 1988-1989.

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1988-1989
 Championnat d'Algérie de football D2 1988-1989

Championnat d'Algérie de football
Football en 1988
Football en 1989